Gio kan syfta på:

 Gio Stockings, en brittisk tillverkare av damstrumpor
 Dan (språk), ett språk i Västafrika
 Keen, en ö i Marshallöarna